Kapucinessenklooster (Antwerpen)
 Kapucinessenklooster (Brussel)
 Kapucinessenklooster (Kortrijk)
 Kapucinessenklooster (Luik)